Мутинский кодекс (, условное обозначение Ha или 014) — одна из древнейших рукописей Нового Завета на греческом языке, датируемая IX веком.

Особенности рукописи 
Мутинский кодекс написан на 43 пергаментных листах; размер листа — 33 на 23 см. Текст на листе расположен в одной колонце. 
Рукопись содержит текст Деяний Апостолов с лакунами (Деян 1,1-5,28; 9,39-10,19; 13,36-14,3; 27,4-28,31). 
Рукопись представляет византийский тип текста. Текст рукописи отнесен к V категории Аланда.

История 

Палеографически рукопись датируют на IX век. В настоящее время рукопись находится в Модене в Biblioteca Estense (Gr. 196).

См. также  
Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Ссылки 
 Codex Mutinensis He (014): at the Encyclopedia of Textual Criticism

Литература 

 K. Tischendorf, Monumenta sacra inedita I (Leipzig 1855), pp. 37-44.
 

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи IX века